Sieben Frauen ist die Bezeichnung für:

 Sieben Frauen (1966), US-amerikanischer Film von 	John Ford
 Sieben Frauen (1989), deutscher Film von Rudolf Thome